Chiesa di Santa Veneranda a Crotone
Chiesa di Santa Veneranda a Fermignano
Chiesa di Santa Veneranda a Pesaro